Малгожата Браунек (пол. Małgorzata Braunek; нар. 30 січня 1947, Шамотули — пом. 23 червня 2014, Варшава) — польська актриса театру і кіно.
 Манфред Браунек — лауреат Премії Бальцана.